Die Seguros Bolívar Open Cali 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. September 2011 in Cali stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Cali